Чемпионат Кипра сезона 1993/94 — 56-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «Аполлон» из Лимасола.

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1993/1994
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1993 году
Спорт на Кипре в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994